Jaraíz puede referirse a:

 Lagar (con varios significados).

Topónimos 

 Jaraíz de la Vera, localidad española.

Referencias